Den Namen Montignac tragen:

Gemeinden in Frankreich:
 Montignac (Gironde), Département Gironde
 Montignac (Hautes-Pyrénées), Département Hautes-Pyrénées

Mit Namenszusatz:
 Montignac-Charente, Département Charente
 Montignac-de-Lauzun, Département Lot-et-Garonne
 Montignac-Lascaux, Département Dordogne
 Montignac-le-Coq, Département Charente
 Montignac-Toupinerie, Département Lot-et-Garonne

Personen:
 Michel Montignac (1944–2010), Begründer der gleichnamigen Ernährungstheorie (Montignac-Methode)